Bohinc ist der Familienname folgender Personen:

 Nika Bohinc († 2009), slowenische Film-Journalistin
 Vita Bohinc (* um 1948), slowenische Badmintonspielerin